Беркой — чеченский род, один из молодых родов. Потомки Арганойца Беркаха. Тайп образовался от отколовшегося арганойского рода Беркийн гар в XIX веке.

Известные представители тайпа 

Шаба Шамаев (Шамин) — старшина селения Мундар-Юрт 1893—1911 годах,

Нана Болатбиев — всадник царского кавалерийского полка, награжден медалью за проявленную смелость и отвагу в бою.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Арганой

Чеченские тайпы